Chisholm är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår vidare i geografiska namn.

Personer med efternamnet Chisholm
 Alexander Chisholm
 Ashleigh Chisholm
 Brock Chisholm
 Caroline Chisholm
 Erik Chisholm
 Hugh Chisholm
 Melanie Chisholm
 Roderick Chisholm
 Shirley Chisholm
 Tanya Chisholm
 Thomas O. Chisholm

Skotska efternamn